Charles (ou Charlie, apelido) Wilson pode se referir a:

 Charles Wilson (político) - político dos Estados Unidos da América cuja vida foi transformada em livro e filme (Charlie Wilson's War)
 Charles Thomson Rees Wilson - físico escocês, vencedor do prêmio Nobel da Física
 Charles Wilson (compositor) - compositor de música erudita e professor de teoria musical canadense
 Charlie Wilson (músico) - músico dos Estados Unidos da América, vocalista da banda de funk e R&B The Gap Band

Desambiguação